Libanotis setifera är en flockblommig växtart som först beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin och Nikolai Vasilievich Pavlov, och fick sitt nu gällande namn av Boris Konstantinovich Schischkin. Libanotis setifera ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
setifera